Henry Bathurst, 2. hrabia Bathurst (1714 – 1794)
 Henry Bathurst, 3. hrabia Bathurst (1762 – 1834)
 Henry Bathurst, 4. hrabia Bathurst (1790 – 1866)
 Henry Bathurst, 8. hrabia Bathurst (1927 – 2011)

Zobacz też